TNB est un sigle qui peut désigner :
le Théâtre national de Bretagne ;
le Théâtre national de Belgique ;
le trinitrobenzène, un explosif ;
T'nB, une société française produisant des accessoires multimédia et audio-vidéo pour le grand public ;
la Télévision Nationale du Burkina, de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina ;
Trans Air Benin, une compagnie aérienne béninoise ;
TNB, une entreprise productrice d'électricité de Malaisie.